В одиночному розряді тенісного турніру Montreal Classic 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Грір Стівенс 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Грір Стівенс (фінал)
  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Відсутня

 Енн Кійомура (чвертьфінал)
 Лора Дюпонт (чвертьфінал)
 Відсутня
 Енн Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Montreal Classic